Método (programação) — conceito de orientação a objetos
 Método de Interpretação para o Ator — técnica de representação
 Método (música) — manual para um instrumento musical ou para um problema para tocar um instrumento

Ver também
 Discurso sobre o Método — obra de René Descartes
 Método científico — conjunto de regras básicas dos procedimentos que produzem o conhecimento científico